Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2000 odbyły się między 1 a 9 kwietnia 2000 w szkockim Glasgow, w Braehead Arena.

Tytuł mistrzyń świata po dwóch latach przerwy odzyskały Kanadyjki (Kelley Law), które pokonały w finale Szwajcarki (Luzia Ebnöther) 7:6. W małym finale Norweżki (Dordi Nordby) pokonały 10:5 Szkotki (Rhona Martin). W rundzie grupowej to Szwajcaria zwyciężyła nad Kanadą. Obrończynie tytułu, Szwedki, uplasowały się na 5. miejscu. Był to także dotychczasowo ostatni występ Francuzek na mistrzostwach świata.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja 
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

2000
2000 w curlingu
Curling w Szkocji
Sport w Glasgow
2000 w Wielkiej Brytanii